Greenscreen steht für: 

 Green Screen, ein deutsches internationales Naturfilmfestival
 eine Variante der farbbasierten Bildfreistellung in der Film- und Fernsehtechnik, siehe Chroma Keying #Greenscreen-Technik